Lövåsasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövåsasjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun, 
Lövåsasjön (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (7,67 ha)
Lövåsasjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,

Se även
Lövåssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn